Махауаль () — посёлок в Мексике, штат Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Отон-Бланко. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Mahahual с майянского языка можно перевести как — место  или , растущих в этом месте деревьев.

До конца XX века Махауаль был небольшой рыбацкой деревней. 21 августа 2007 года ураган Дин практически её уничтожил. После этого началось её восстановление и перестройка в курортную зону.

Посёлок находится на побережье Карибского моря. В нём находится порт, куда прибывают круизные лайнеры.

Население

Фотографии

Примечания 

Города Кинтана-Роо